Billingshausen (Birkenfeld), plaats in de gemeente Birkenfeld in Beieren
 Billingshausen (Bovenden), plaats in de gemeente Bovenden in Nedersaksen